Жабка:
 Жабки () — род бесхвостных земноводных из семейства настоящих жаб.

Топоним 
 Жапка — село в Флорештском районе Молдавии.
 Жабка — село в Волынской области Украины.
 Жабка () — сеть продовольственных магазинов в Польше.
 Жабка — река в Пензенской области, Республике Мордовия и Нижегородской области.
 Жабка — малая река в Московской области, левый приток Лопасни.